

Топоніми

Коморські острови

Коморо (Ісікава)
Коморо (Наґано)

Інше 
Замок Коморо
Коморо-хан